Тьюлис () — фамилия.

Известные носители 
 Тьюлис, Джеймс Герберт — британский политик, лорд-мэр Манчестера (1905—1906).
  (род. 1943) — британский прыгун в воду, чемпион Великобритании (1970).
 Тьюлис, Дэвид (род. 1963) — британский актёр.